Последний выстрел — многозначное название.
 «Последний выстрел» — один из вариантов перевода названия плана Dropshot, разработанного для противодействия потенциальному вторжению СССР на территорию стран-союзников США.
 «Последний выстрел» — советский немой кинофильм 1926 года; режиссёры: Вадимир Эггерт, Владимир Егоров, Давид Морской.
 «Последний выстрел» — новелла режиссёра Арунаса Жебрюнаса в советском киноальманахе 1960 года «Живые герои».
 «Последний выстрел» — итальянский триллер 1975 года.